Balestrero peut désigner l’une des personnes suivantes : 

 Anastasio Ballestrero (1913-1998), cardinal italien ;
 Christelle Ballestrero, présentatrice de télévision française, ancienne championne de ski nautique ;
 Enrique Ballestrero, ou Ballesteros, ou Ballestero (1905-1969), joueur de football uruguayen.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme